Список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. по результатам 2009 года по версии журнала Forbes.

Общее количество миллиардеров увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 218 человек составив таким образом 1011 человек (из них 97 новички) из 55 стран мира. Самое большее количество миллиардеров проживает в США — 403 человека, далее следует Китай — 64 человека и Россия — 62 человека.

Общий капитал участников списка составляет 3,567 трлн долларов, что на 1,153 трлн больше чем в предыдущем году.

Тройка самых богатых людей

Первые двадцать пять миллиардеров

Ссылки 

 The World’s Billionaires 2010
 Капитал миллиардеров по странам в 2010 году

Миллиардеры